Farjeon est un patronyme porté notamment par cinq membres d'une même famille :

 Benjamin Farjeon 1838-1903), écrivain, dramaturge et journaliste britannique, auteur de romans fantastiques, policiers et d’aventures ;
 (1878-1948), compositeur britannique,  fils de Benjamin Farjeon ;
Eleanor Farjeon (1881-1965), poète et spécialiste de récits fantastiques, fille Benjamin Farjeon ;
Joseph Jefferson Farjeon (1883-1955), auteur de whodunit, deuxième fils de Benjamin Farjeon ;
 (1887-1945), dramaturge, troisième fils de Benjamin Farjeon.

Homonymie de patronyme